operon – pojęcie biologiczne
 Operon – wydawnictwo